María Prevolaraki –en grec, Μαρία Πρεβολαράκη– (Atenes, 21 de desembre de 1991) és una esportista grega que competeix en lluita estil lliure, guanyadora d'una medalla de bronze en el Campionat Mundial de Lluita de 2012 i dues medalles de plata en el Campionat Europeu de Lluita, en els anys 2013 i 2014.

Palmarès internacional

Referències 

Lluitadors europeus
Esportistes atenencs
Esportistes gregues
Medallistes gregues als Jocs Mediterranis
Lluitadores